Улица Туполева () — улица в Братиславе, в квартале Петржалка.

Назван по имени советского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Изначальная улица Туполева появилась приблизительно в 1983 году. В 1990 году была разделена на теперешнюю Улицу Туполева и Улицу Ильюшина.

На улице находится базовая школа. По адресу улица Туполева, д. 3а расположен филиал банка Татра-банка. Неподалёку протекает канал Хорватский рукав, прорытый по старому руслу Дуная.

Рядом находятся:
 Улица Ильюшина 
 Улица Марка
 Улице Йирасека
 Бранчская улица
 Площадь Иоанна Павла II.

Галерея

Ссылки 
 Улица Туполева на карте Братиславы

Улицы Братиславы